Виктор Уго Баньюло Фернандес (; 23 июля 1915 — 7 февраля 2008 года) — уругвайский футболист и тренер. Наиболее известен успешной работой с уругвайским грандом, «Пеньяролем», с которым он выиграл пять национальных чемпионских титулов.

Карьера 
Карьера футболиста Баньюло длилась 12 лет (с 1935 по 1947 год), он играл за уругвайские клубы «Сентраль», «Дефенсор Спортинг» и «Данубио». Его первый опыт тренерства пришёл во время турне «Дефенсора» по Чили в 1946 году, где он привёл клуб к победе с разгромным счётом 6-0 в товарищеском матче против чилийского гранда «Коло-Коло».

Он также сыграл один матч за сборную Уругвая в Копа Ньютон против Аргентины, игра закончилась поражением со счётом 4-1, 25 мая 1942 года.

В 1947 году он присоединился к «Данубио», где был одновременно игроком и тренером молодёжи. После ухода из спорта через год он стал главным тренером клуба. В 1952 году он покинул клуб, чтобы работать в «Дефенсоре», а три года спустя, в 1955 году он был назначен тренером сборной Уругвая. С Уругваем он выиграл Чемпионат Южной Америки по футболу 1956, прежде чем был заменён на Хуана Лопеса Фонтану в 1957 году.

В 1958 году он получил первый опыт работы с «Пеньяролем», с которым он выиграл два чемпионских титула в 1958 и 1959 годах, после ухода Баньюло команда продолжала доминировать в южноамериканском футболе и в следующие несколько лет уже под руководством преемника, Роберто Скароне. После ухода из «Пеньяроля» Баньюло вернулся в «Дефенсор», а позже тренировал «Насьональ», «Рампла Хуниорс», «Монтевидео Уондерерс», свой бывший клуб «Сентраль» и «Уракан Бусео». Он также успел поработать за рубежом: в Аргентине («Росарио Сентраль») и в Перу («Альянса Лима»).

На Чемпионате мира 1962 Баньюло был также помощником тренера сборной Уругвая, Хуана Карлоса Корацо, совместно с Хуаном Лопесом Фонтаной и Роберто Скароне.

В период с 1970 по 1973 год он второй раз тренировал Уругваей, с которым он квалифицировался на Чемпионат мира по футболу 1974, но его заменил Роберто Порта до начала турнира. Затем он вернулся в «Пеньяроль» в 1973 году и выиграл три чемпионских титула подряд (в 1973, 1974 и 1975 годах), а также Тереза Эррера Трофи в 1974 и 1975 годах. После периода работы в «Ливерпуле Монтевидео» в 1976 году он вновь занял пост тренера Уругвая в 1978 году, но пробыл на посту недолго.

Его последним клубом стал тот самый «Пеньяроль», в который он пришёл в 1982 году, это время надолго вошло в историю клуба, так как они выиграли национальный чемпионат, Кубок Либертадорес (победив чилийский «Кобрелоа» в финале) и Межконтинентальный кубок по футболу (выиграв у европейского чемпиона «Астон Виллы»).

Достижения (тренерские) 
Клуб
 Чемпионат Уругвая: 1958, 1973, 1974, 1975, 1982 (с «Пеньяролем»)
 Кубок Либертадорес: 1982 (с «Пеньяролем»)
 Межконтинентальный кубок: 1982 (с «Пеньяролем»)

Сборная
 Копа Америка: 1956 (с Уругваем)

Примечания

Ссылки 
 Некролог

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Сентраль Эспаньол»
Игроки ФК «Дефенсор Спортинг»
Игроки ФК «Данубио»
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры ФК «Данубио»
Тренеры ФК «Дефенсор Спортинг»
Тренеры сборной Уругвая по футболу
Тренеры ФК «Пеньяроль»
Тренеры ФК «Насьональ» Монтевидео
Тренеры ФК «Росарио Сентраль»
Тренеры ФК «Монтевидео Уондерерс»
Тренеры ФК «Сентраль Эспаньол»
Тренеры ФК «Альянса Лима»